Амбрику́р, Амбрікур () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на північ від Парижа, 70 км на захід від Лілля, 50 км на північний захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Амбрикур на сайті французького Національного інституту географії
 Амбрикур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Амбрикур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале